Флаг муниципального образования Се́верский район Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 3 августа 2006 года решением Совета муниципального образования Северский район № 351 и 31 октября 2006 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2573.

Описание 
«Флаг Северского района представляет собой белое прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль верхнего и нижнего края голубую полосу, шириной в 1/7 ширины полотнища; в середине белой части воспроизведены фигуры из герба района в зелёном, жёлтом, белом, и красном цветах».

Фигура из герба представляет собой усечённую зелёную пирамиду, в которую вписано по сторонам изображение жёлтого леопардового льва с красным языком, идущего по обращённой влево белой шашке.

Обоснование символики 
Флаг Северского района языком символов и аллегорий отражает исторические и природно-географические особенности района.

Район получил своё название по наименованию районного центра — станицы Северской. Станица названа по имени Северского драгунского полка Российской армии, основавшего это поселение в 1864 году. Шефом 18-го Северского драгунского полка был датский король Христиан IX, что отражено на флаге львом из герба Датского королевства, но изменённого цвета (вместо лазоревого льва — золотой).

Северский полк имел свою отличную от других драгунских полков форму (черкески зелёного сукна), но по фасону сходную с казачьей формой, что отражено в гербе символом казачества — шашкой. Оголённое лезвие шашки, обращённое вниз — символ всегдашней готовности к отражению нападения, к защите.

Верхняя голубая полоса — символ чистого неба.

Нижняя голубая полоса — символ богатства района минеральными водами.

Зелёная усечённая пирамида — символизирует гору Собер-Оашх, имеющую вместо вершины огромную поляну, где совершались церковные службы.

Лев — символ силы, мужества и великодушия.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, искренности, благородства.

Зелёный цвет — символ здоровья, природы, жизненного роста.

История 
Первый флаг Северского района был утверждён 23 октября 1997 года решением районного Совета депутатов № 63, описание флага гласило:

«Прямоугольное полотнище из трёх разноцветных полос: верхней — синего, средней — малинового и нижней — зелёного цвета. Ширина двух крайних полос равна ширине малиновой полосы. В центре флага расположен герб Северского района, выполненный в одноцветном варианте — золотым цветом. Отношение ширины флага к его длине 2:3».

Примечания

См. также